in muziek
 All of Me (jazznummer), een jazzstandard uit 1931, geschreven door Gerald Marks en Seymour Simons.
 All of Me (NOFX), een single van de punkrockband NOFX, uitgegeven in 1996 door Fat Wreck Chords.
 All of Me (John Legend), een nummer en single van John Legend uit 2013.

in film
 All of Me (1934), film met Fredric March
 All of Me (1984), film met Steve Martin en Lily Tomlin